Суха́новка — село в Свердловской области, входящее в муниципальное образование Артинский городской округ. Расположено в 26 км от административного центра — посёлка городского типа Арти. Является частью Сухановского сельского совета.

История 
Село основано в 1750-х годах и названо, возможно, по прозвищу первопоселенца Сухана.

Население

Примечания

Ссылки 
 Информация о Свердловской области; объект: село Сухановка
 Справочник почтовых индексов / кодов ОКАТО /налоговых инспекций ФНС / адресов. Сухановка (село)
 Об Артинском городском округе

Населённые пункты Артинского городского округа